Ламатіві́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 160 км на північ від Тулузи, 75 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Ламатіві, Кальвіак, Коміак, Лакам-д'Урсе i Суссейрак було об'єднано в новий муніципалітет Суссейрак-ан-Керсі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ламатіві на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламатіві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот